The Grandmother – cortometraggio del 1909 diretto da Gene Gauntier
The Grandmother – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Société Générale des Cinématographes Éclipse
The Grandmother – episodio del 1960 della serie tv The Four Just Men